Korkeavaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkeavaara (kulle i Kehys-Kainuu), Kajanaland, 
 Korkeavaara (kulle i Kajana), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar